Silo är ett släkte av nattsländor. Silo ingår i familjen grusrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Grusrörsnattsländor